Paracladius är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Hirvenoja 1973. Paracladius ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fjädermyggor
Paracladius